Avenidas Myrtle y Wyckoff puede referirse a:

 Avenidas Myrtle y Wyckoff de la línea Canarsie del metro de Nueva York.
 Avenidas Myrtle y Wyckoff de la línea de la Avenida Myrtle del metro de Nueva York.

Estaciones del Metro de Nueva York